FME steht als Abkürzung für:

 Feature Manipulation Engine, eine Spatial-ETL-Software der kanadischen Firma Safe Software
 For Mobile Equipment, eine Bauform von Hochfrequenz-Steckverbindern
 Fränkische Museums-Eisenbahn e.V., ein Verein, dessen Ziel es ist, historische Fahrzeuge betriebsfähig zu erhalten und einzusetzen
 Funkmeldeempfänger, ein kleiner tragbarer Funkempfänger, der im Rahmen eines Funkdienstes üblicherweise zu Alarmierungszwecken sowie zur Nachrichtenübermittlung an Personen eingesetzt wird
 isländische Finanzaufsicht Fjármálaeftirlitið

FME